Außenring steht für:
 Bauteil eines Kugel- oder Wälzlagers, in den das Lagergehäuse eingesetzt wird, siehe Kugellager
 Berliner Außenring
 Wiener Außenring Schnellstraße S1
 Wiener Außenring Autobahn A21